Ladies Championship Gstaad 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2016 z cyklu Ladies Championship Gstaad rozgrywany w dniach 11–17 lipca 2016 roku w Gstaad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Szwajcarii